Türkiye 1. Ligi 2000/01 was het drieënveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK won dit seizoen - dat liep van 11 augustus 2000 tot en met 26 mei 2001 - de titel voor de veertiende keer en was nu wat betreft aantal Süper Lig-titels weer op gelijke hoogte gekomen met eeuwige rivaal Galatasaray SK. Gençlerbirliği SK voorkwam Feners vierde dubbel door in de bekerfinale de noodzakelijk geworden penaltyreeks beter te nemen. Topscorer van de liga werd ditmaal de grote belofte Okan Yılmaz van Bursaspor.

Nadat Galatasaray SK vorig seizoen als eerste Turkse club de UEFA-cup had gewonnen, schreef de club nu ook voor het eerst de Europese Supercup op haar naam door Champions League-winnaar Real Madrid na een verlenging terug te wijzen.

Van de drie gepromoveerde clubs was alleen Çaykur Rizespor een oude bekende; Yimpaş Yozgatspor (dat de competitie afsloot op een bevredigende zevende plaats) en Siirt Jet-PA Spor, dat helaas meteen alweer degradeerde. Ook Erzurumspor en Adanaspor moesten aan het eind van het seizoen een stapje terug doen.

Kaart

Eindstand 2000/01

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 2000/01

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Yimpaş Yozgatspor (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1999/00)
 Siirt Jet-PA Spor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1999/00)
 Çaykur Rizespor (winnaar play-offs 1. Lig 1999/00)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Altay SK (nummer 16 Süper Lig 1999/00)
 Göztepe SK (nummer 17 Süper Lig 1999/00)
 Vanspor AŞ (nummer 18 Süper Lig 1999/00)

Topscorers 2000/01

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2000/01